Adell ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Adell (Texas), im Parker County
 Adell (Wisconsin), im Sheboygan County
 Adell Township, Kansas
 Adell Durbin Park, Park im Summit County, Ohio

 Adell (Naturschutzgebiet) ist außerdem der Name eines Naturschutzgebiets im Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg

Adell ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Adell (1895–1962), schwedischer Pfarrer, Theologe und Kirchenmusikschriftsteller 
 Ilunga Adell (* 1948), US-amerikanischer Drehbuchautor, Schauspieler und Produzent
 Sophie Adell (* 1975), deutsche Schauspielerin